Симона Халеп је освојила турнир. У финалу је савладала Медисон Киз са 7:6, 6:3.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Извори
 Резултати такмичења на сајту rogerscup.com

Отворено првенство Канаде у тенису 2016.
Отворено првенство Канаде у тенису — жене појединачно